

Geografia 
 Il Monte Athos, o Aghion Oros – montagna e parte della penisola Calcidica in Grecia, sul quale è fondato un antico stato monastico;

Letteratura 
 Olivier Athos de Bragelonne de la Fère, meglio noto come Athos – uno dei protagonisti del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas;
 Athos, romanzo di Alberto Ongaro del 2014;

Linguistica 
 Athos – nome proprio di persona maschile;

Mitologia 
 Athos – uno dei Giganti della mitologia greca;

Serie televisive 
 Pianeta Athos – pianeta immaginario appartenente alla serie televisiva di fantascienza Stargate Atlantis, situato nella Galassia di Pegaso.

Altri progetti